Мужская сборная Армении по шахматам представляет Армению на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Армении. Наивысший рейтинг сборной — 2724 (2012).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012 

Состав олимпийских чемпионов 2012 года

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступал Владимир Акопян:
 На шахматных олимпиадах — 10 раз.
 На командных чемпионатах мира и Европы — по 6 раз.

Трансферы 

До независимости Армении Рафаэль Ваганян играл за сборную СССР (1978, 1980—1989).

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада
  Трёхкратный победитель — 2006, 2008, 2012
  Бронзовый призёр — 1992, 2002, 2004
Всего: 6 медалей

Командный чемпионат мира по шахматам
  Чемпион — 2011
  Бронзовый призёр — 1997, 2001, 2005, 2015 

Всего: 5 медалей

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Чемпион — 1999
  Двукратный серебряный призёр — 2007, 2015
  Бронзовый призёр — 1997

Всего: 4 медали

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматной олимпиаде: Владимир Акопян —  2-я доска (2008), 2  1-я и 3-я доски (2002, 2012)
 На командном чемпионате мира: Владимир Акопян — 2  1-я и 3-я доски (2001, 2011)  2-я доска (1993)  2-я доска (2010)
 На командном чемпионате Европы: Ашот Анастасян 2  3-я и резервная доски (1999, 1997)  резервная доска (2005)

Неосновные сборные 
На Ереванской шахматной олимпиаде 1996 года на правах хозяев Армения выдвинула помимо основной ещё две сборные:
 Армения—2 — 50 место
 Армения—3 — 42 место

Примечания

Ссылки 

Неосновные сборные:

Ш
А
Шахматы в Армении